Токов — фамилия. Известные носители:
 Токов, Анатолий Александрович (род. 1990) — российский боец смешанных боевых искусств;
 Токов, Владимир Александрович — российский боец смешанных боевых искусств.